Křešín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Křešín (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Křešín (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar